Па́трик Мэ́сон (; , США) — американский историк-американист, специалист по истории Движения святых последних дней (мормоны),  и  Юга США.

Биография 

В 1999 году получил бакалавра гуманитарных наук по истории в Университете Бригама Янга. 

В 2003 году магистра гуманитарных наук по истории и в 2005 году доктора философии по истории в Университете Нотр-Дам.

В 2005—2007 годах — приглашённый ассистент-профессор Университета Нотр-Дам. 

В 2007—2009 годах — ассистент-профессор истории Американского университета в Каире. 

В 2011—2019 года — заведующий кафедрой мормонских исследований имени  ; в 2012—2014 и в 2016—2018 годах — заведующий кафедрой религиоведения; в 2016—2019 годах — декан Школы искусств и гуманитарных наук. 

В 2013–2019 годах — член редакционной коллегии журнала . 

С 2019 года — ассоциированный профессор религиоведения и истории и заведующий кафедрой мормонской истории и культуры имени  Университета штата Юта.

Научные труды

Монографии 

 The Mormon Menace: Violence and Anti-Mormonism in the Postbellum South. — Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0199740024
 Planted: Belief and Belonging in an Age of Doubt Deseret Book. — , 2015. ISBN 978-1-62972-181-1
 What Is Mormonism? A Student’s Introduction. — New York: Routledge, 2017.
 Mormonism and Violence: The Battles of Zion, Elements in Religion in Violence. — (Cambridge University Press, 2019.

Энциклопедии 

 “Shrine of the Black Madonna,” in The Encyclopedia of African American History, ed. Leslie Alexander and Walter Rucker. — Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2010: 257-258. 
 “Lynching,” in The Encyclopedia of African American History, ed. Leslie Alexander and Walter Rucker. — Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2010: 871-874. 
 “Henry McNeal Turner,” in The Encyclopedia of African American History, ed. Leslie Alexander and Walter Rucker. — Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2010: 1060-1062.
 “Mormon Reformation,” with Alan Clark, in World Book Student (World Book, 2015). 
 “Mountain Meadows Massacre,” with Alan Clark, in World Book Student (World Book, 2015). 
 “Utah War,” with Alan Clark, in World Book Student (World Book, 2015). 
 “Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormonism),” co-authored with , World Religions and Spirituality Project.
 “Mormonism,” in Oxford Research Encyclopedia of Religion .
 “Mormons and Politics,” with Michael Haycock, in American Political Culture: An Encyclopedia, ed. Michael Shally-Jensen. — Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2015. 2:710-717.
 “Violent and Nonviolent Religious Militancy,” in The Oxford Handbook on Religion, Conflict, and Peacebuilding, eds. Atalia Omer, , and David Little. — New York: Oxford University Press, 2015, 212-235.
 “Mormonism and Race,” in The Oxford Handbook on Race and Religion in America, eds. Paul Harvey and Kathryn Gin Lum. — New York: Oxford University Press, 2018, 156-171.

Статьи 

 “The Possibilities of Mormon Peacebuilding,”  37:1 (Spring 2004): 12-45
 “Traditions of Violence: Early Mormon and Anti-Mormon Conflict in Its American Setting,” in , ed., Archive of Restoration Culture Summer Fellows’ Papers, 2000-2002 (Provo, UT: , 2005), 163-185.
 “Anti-Jewish Violence in the New South,”  8 (2005): 77-119.
 “‘In Our Image, After Our Likeness’: The Meaning of a Black Deity in the African American Protest Tradition, 1880-1970,” in “We Will Independent Be”: African-American Place Making and the Struggle to Claim Space in the United States, ed. Angel David Nieves and Leslie M. Alexander (Boulder: , 2008), 463-487.
 “The Prohibition of Interracial Marriage in Utah, 1888-1963,”  76:2 (Spring 2008): 108-131.
 “Christian Zionism and Its Religious Influence in American Politics,” with Khadiga Omar, US-Arab Issues no. 1 (Spring 2009), Prince Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Alsaud Center for American Studies and Research, American University in Cairo.
 “Opposition to Polygamy in the Postbellum South,”  76:3 (August 2010): 541-578.
 “What’s So Bad about Polygamy? Teaching American Religious History in the Muslim Middle East,” Journal of American History 96:4 (March 2010): 1112-1118.
 “Honor, the Unwritten Law, and Extralegal Violence: Contextualizing Parley Pratt’s Murder,” in Parley P. Pratt and the Making of Mormonism, ed. Gregory Armstrong, , and Dennis Siler (Norman, OK: Arthur H. Clark, 2011), 245-273.
 “God and the People: Theodemocracy in Nineteenth-Century Mormonism,”  53:3 (Summer 2011): 349-375.
 “‘The Wars and the Perplexities of the Nations’: Reflections on Early Mormonism, Violence, and the State,”  38:3 (Summer 2012): 72-89.
 “Mormon Blogs, Mormon Studies, and the Mormon Mind,”  45:3 (Fall 2012): 12-25.
 “Introduction,” in War and Peace in Our Time: Mormon Perspectives, eds. Patrick Q. Mason, J. David Pulsipher, and  (Salt Lake City: Greg Kofford Books, 2012), ix-xx.
 “Mormonism and Politics,” Forum on Contemporary Mormonism, Religion and American Culture 23:1 (Winter 2013): 22-29.
 “The Graduate Mormon Studies Classroom,” Mormon Studies Review 2 (2015): 11-18.
 “Scholars, Saints, and Stakeholders: A Forgotten Alternatives Approach to Mormon History,”  41:1 (January 2015): 217-228.
 “Introduction – Mormon Studies: The Emergence and State of the Field,” in Directions for Mormon Studies in the Twenty-First Century, ed. Patrick Q. Mason (Salt Lake City: , 2016), 1-12.
 “Introduction” and “Ezra Taft Benson and Modern (Book of) Mormon Conservatism,” in Out of Obscurity: Mormonism since 1945, eds. Patrick Q. Mason and John G. Turner (New York: Oxford University Press, 2016), 3-13, 63-80.
 “God and the People Reconsidered: Further Reflections on Theodemocracy in Early Mormonism,” in The Council of Fifty: What the Records Reveal about Mormon History, eds.  and R. Eric Smith (Provo, UT:  and Salt Lake City: Deseret Book, 2017), 31-42.
 “Why the Cross? The Nonviolent Ethical Implications of Christ’s Crucifixion,” in A Time of War, a Time of Peace: Latter-day Saint Ethics of War and Diplomacy, ed. , Eric Talbot Jensen, and Kerry M. Kartchner (Provo, UT: , Brigham Young University, 2017), 103-112.
 “A Modern Religion,” in To Be Learned Is Good: Essays on Faith and Scholarship in Honor of Richard Lyman Bushman, eds. , , and Jed Woodworth (Provo, UT: , 2017), 223-238.
 “‘When I Think of War I Am Sick at Heart’: Latter Day Saint Nonparticipation in World War I,”  45:2 (April 2019): 1-21.
 “Disciplinary Democracy: Mormon Violence and the Construction of the Modern American State,” in Reconstruction and Mormon America, eds. Clyde A. Milner II and Brian Q. Cannon (Norman: University of Oklahoma Press, 2019), 88-108.

Рецензии 

 Origins of the New South Fifty Years Later: The Continuing Influence of a Historical Classic, ed. by John B. Boles and Bethany L. Johnson, in  63 (Fall 2004): 222-223.
 American Jesus: How the Son of God Became a National Icon, by Stephen Prothero, in  44:3 (2005): 184-187.
 God on the Quad: How Religious Colleges and the Missionary Generation Are Changing America, by Naomi Schaefer Riley, in  44:3 (2005): 180-183.
 Prayer: A History, by Philip Zaleski and Carol Zaleski, in  46:3 (2007): 181-183.
 Black and Mormon, ed. by Newell G. Bringhurst and Darron T. Smith, in  27 (2007): 242-243.
 What about Hitler? Wrestling with Jesus’s Call to Nonviolence in an Evil World, by Robert W. Brimlow, in  33:4 (October 2008): 609-611.
 Jewish Roots in Southern Soil: A New History, ed. by Marcie Ferris and Mark I. Greenberg, in  27:2 (Winter 2008): 108-109.
 Massacre at Mountain Meadows: An American Tragedy, by Ronald W. Walker, Richard E. Turley Jr., and Glen M. Leonard, in  78:4 (December 2009): 915-916.
 On Zion’s Mount: Mormons, Indians, and the American Landscape, by Jared Farmer, in  89:3 (July 2009): 423-425.
 Homeland Mythology: Biblical Narratives in American Culture, by Christopher Collins, in  79:1 (March 2010): 236-238.
  
 Piety and Dissent: Race, Gender, and Biblical Rhetoric in Early American Autobiography, by Eileen Razzari Elrod, in  30:4 (Summer 2011): 85-86.
 Hell on the Range: A Story of Honor, Conscience, and the American West, by Daniel Justin Herman, in  42:4 (Winter 2011): 511.
 Days Never to Be Forgotten: Oliver Cowdery, edited by Alexander L. Baugh, in  32:1 (Spring/Summer 2012): 164-165.
 Exhibiting Mormonism: The Latter-day Saints and the 1893 Chicago World’s Fair, by Reid L. Neilson, in American Historical Review (December 2012): 1601-1602.
 “Onward Christian Soldiers: Capturing the Nation and the World for Christ,” review essay of Ian Tyrrell, Reforming the World: The Creation of America’s Moral Empire, and Daniel K. Williams, God’s Own Party: The Making of the Christian Right, in  40:3 (September 2012): 438-443.
 A Foreign Kingdom: Mormons and Polygamy in American Political Culture, by Christine Talbot, in Journal of American History 101:3 (December 2014): 886-887.
 Lynching Beyond Dixie: American Mob Violence Outside the South, ed. Michael J. Pfeifer, in  82:2 (Spring 2014): 167.
 “A Peculiar People”: Anti-Mormonism and the Making of Religion in Nineteenth-Century America, by J. Spencer Fluhman, in  (March 2014).
 Religion of a Different Color: Race and the Mormon Struggle for Whiteness, by W. Paul Reeve, and For the Cause of Righteousness: A Global History of Blacks and Mormonism, 1830-2013, by Russell W. Stevenson, in  55:1 (2016): 178-184.
 Saints: The Story of the Church of Jesus Christ in the Latter Days, Volume 1: The Standard of Truth, 1815-1846, eds. Matthew J. Grow, Richard E. Turley Jr., Steven C. Harper, and Scott A. Hales, in  45:2 (April 2019): 60-67.

Научная редакция 

 War and Peace in Our Time: Mormon Perspectives, co-edited with J. David Pulsipher and Richard L. Bushman (Salt Lake City: Greg Kofford Books, 2012).
 Directions for Mormon Studies in the Twenty-First Century (Salt Lake City: , 2016).
 Out of Obscurity: Mormonism since 1945, co-edited with John G. Turner (New York: Oxford University Press, 2016).

Примечания

Литература 

 
 

Преподаватели Университета штата Юта
Историки США
Авторы энциклопедий и словарей
Американисты
Исследователи новых религиозных движений
Религиоведы США